Raucourt (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França) 
 Raucourt-au-Bois, municipi al departament del Nord (regió dels Alts de França)
 Raucourt-et-Flaba, municipi al departament de les Ardenes i a la regió del Gran Est, França) 
 Cantó de Raucourt-et-Flaba, cantó al districte de Sedan (departament de les Ardenes, França) 
 Roche-et-Raucourt, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)